Bertil Nyström ist der Name folgender Personen:

* Bertil Nyström (Bildhauer), schwedischer Bildhauer 
 Bertil Nyström (Ringer) (* 1935), schwedischer Ringer